

Personnalités 

 Aleardo Simoni (1902-1989), coureur cycliste italien ;
 Dario Simoni (1901-1984), décorateur américain ;
 Ernest Simoni (né en 1928), prêtre franciscain albanais ;
 Gilberto Simoni (né en 1971), coureur cycliste italien ;
 Luciana De Simoni (née en 1957), artiste italienne ;
 Luigi Simoni (1939-2020), footballeur italien ;
 Matteo Simoni (né en 1987), acteur italien ;
 Michelangelo Buonarroti Simoni, dit Michel-Ange (1475-1564), artiste de la Renaissance italienne ;
 Renato Simoni (1875-1952), écrivain, réalisateur et critique italien ;
 Simoni (né en 1993), auteur-interprète français.